E231 oder E 231 bezeichnet:

 die organische Verbindung 2-Phenylphenol
 den Oberleitungsbustyp Bohdan E231
 die japanische Baureihe E231
 Europastraße 231 in den Niederlanden